Алексей Геннадьевич Ждахин () — советский и российский хоккеист (нападающий), тренер.

Биография 
Воспитанник пермского «Молота», первый тренер — А. В. Шевелев.

За пермскую команду мастеров сыграл в сезоне 1984/85 в первой лиге первенства СССР.Бронзовый призёр молодёжного чемпионата СССР 1984 года. После перерыва на армейскую службу (где в хоккей не играл) провёл три сезона в нижнетагильском «Спутнике» (вторая лига), затем два — в «Ижстали» (первая лига). После распада СССР выступал в Межнациональной хоккейной лиге («Авангард», «Рубин»), Суперлиге чемпионата России («Рубин», «Авангард», «Амур»; также «Сибирь» в переходном турнире 1998 года), Высшей лиге чемпионата России («Носта — Южный Урал», «Металлург» Серов, «Спутник»). Кроме того, в 1999 году выступал за итальянский «Брунек».

Завершив игровую карьеру, стал тренером «Спутника-2»; в сезонах 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2007/08 — тренер первой команды нижнетагильского клуба (ассистировал Валерию Иванову, Юрию Пережогину, Владимиру Собровину), в сентябре — октябре 2004 — и. о. главного тренера, в сезоне 2006/07 и с 2008 по октябрь 2010 года — главный тренер «Спутника» (высшая лига, с сезона 2010/11 — ВХЛ). С января 2011 года — второй тренер ангарского «Ермака» (при главном — Викторе Лаухине), с 29 сентября 2011 по 30 марта 2013 — главный тренер «Ермака» (ВХЛ). С апреля 2013 года — главный тренер ТХК, также выступающего в ВХЛ.  Под руководством Ждахина ТХК дважды стал полуфиналистом ВХЛ (2015, 2016) и показал лучший результат в регулярном первенстве сезона 2015/16.

2 апреля 2015 года в ходе 2-го периода 3-го матча 1/2 финала Кубка Братины Ждахин подрался с главным тренером ижевской «Ижстали» Андрем Разиным, за что оба тренера были удалены до конца матча.

22 апреля 2016 года было сообщено, что Ждахин покидает ТХК.

Окончил Омский институт физической культуры. Женат, имеет двух сыновей.

Статистика (главный тренер) 
 Данные до 2013 года не приведены.Последнее обновление: 30 мая 2016 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на r-hockey.ru
 
 Ждахин вместо Кольцова // Тверская жизнь
 Интервью газете «Местное время. Тверь»

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Валь-Пустерия»
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Металлург» Серов
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Ермак»
Тренеры ХК АКМ